Smučarski skoki na Zimskih olimpijskih igrah 2010 - srednja skakalnica posamično. Svojo tretjo zlato olimpijsko medaljo je osvojil Simon Ammann, srebrno Adam Małysz, bronasto pa Gregor Schlierenzauer.

Rezultati

Kvalifikacije

Glavna tekma 

Srednja skakalnica posamično